Turolla ist der Name folgender Personen:

 Angelica Turolla-Cravero (1835–1896), italienische Opernsängerin (Alt)
 Emma Turolla (1858–1943), italienische Opernsängerin (Sopran)